Jubrique kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jubrique (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Jubrique (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar